Edward Thomas "Eddie" Adams – fotoreporter statunitense (1933-2004)
Edward Adams – chirurgo inglese (1824-1856)